Слапи могу бити:

 Слапи (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Слапи (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република